Axelsberg (metrostation) - metrostation in Stockholm
 Axelsberg (berg) - berg in Stockholm, waarin bovenstaand station is uitgegraven